świnka – choroba.
 świnka – mała kulka, stanowiąca cel dla rzucanych bul
 świnka – popularne określenie złotej monety pięciorublowej (waga 4,30 g złoto próby 900 (0,1489oz)) bitej w latach 1897–1911.
 świnka – gatunek słodkowodnej ryby karpiokształtnej
 świnka – żargonowa nazwa lokomotywy EP08.
 świnka morska – gatunek udomowionego gryzonia z rodziny kawiowatych
Ludzie
 Jakub Świnka – arcybiskup gnieźnieński.
 Jerzy Świnka – kanonik, ojciec duchowny wyższego seminarium duchownego w Pelplinie.
 Adam Świnka z Zielonej – poeta polsko-łaciński, kanonik katedralny, sekretarz królewski.
Obiekty geograficzne
 Świnka – rzeka, dopływ Wieprza z ujściem w Łęcznej.
 Świnka – rzeka, dopływ Wieprza z ujściem nieopodal Sobieszyna
 Świnka - skała na Górze Zborów w Podlesicach na Wyżynie Częstochowskiej
 Świnka – wzniesienie w słowackich Tatrach Wysokich
Inne
 Świnka – polski herb szlachecki.
 Świnka – serial telewizyjny powstały na podstawie filmu Piggate.